Spike Team (2010–2011) – włoski serial animowany stworzony przez studio Rai Fiction, Lucky Dreams i Graphilm.

Światowa premiera serialu miała miejsce 21 listopada 2010 roku na antenie Rai 2. W Polsce premiera serialu odbyła się 6 grudnia 2012 roku na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach siatkarek - Beth, Jo, Ann Mary, Patty, Susan i Vicky. Pewnego dnia, dziewczyny dowiadują się, że czeka ją bardzo poważne zadanie. Mają ocalić olimpijską pochodnię i wartości jakie symbolizuje przed zapomnieniem. Aby tego dokonać muszą zwyciężyć w turnieju siatkarskim drużynę należącą do bezlitosnej i chciwej Madame Amali, która chce zniszczyć życie i przyjemność koleżanek.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Leszek Zduń
Dialogi polskie: 
 Joanna Kuryłko (odc. 1-12, 14-26, 29, 34-37, 39, 41)
 Jan Chojnacki (odc. 13, 38, 40, 42),
 Piotr Skodowski (odc. 44-45)
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński i Maciej Sapiński
Organizacja produkcji: 
 Agnieszka Kudelska (odc. 1-37, 39, 41),
 Dorota Furtak-Masica (odc. 38, 40, 42, 44-45)
Wystąpili:
 Elżbieta Jędrzejewska – Madame
 Tomasz Borkowski – Lucky
 Anna Jurkowska – Jo (odc. 1-37, 39, 41)
 Monika Węgiel – Jo (odc. 38, 40, 42-52)
 Katarzyna Owczarz – Victoria
 Magdalena Krylik – Sussan
 Beata Wyrąbkiewicz – Patty
 Julia Kołakowska-Bytner – Ann Mary
 Dorota Furtak – Beth
 Agnieszka Kunikowska – Grace
 Sławomir Pacek – Pinkett
 Paweł Szczesny – Vito
 Zbigniew Konopka – Armand Alea
Oraz:
 Piotr Bąk
 Przemysław Stippa
 Jan Aleksandrowicz
 Mieczysław Morański – Luther
 Agnieszka Kudelska
 Joanna Pach-Żbikowska
 Anna Ułas – babcia Rina
 Piotr Bajtlik – Julio
 Maciej Falana – Ramon
 Leszek Zduń
 Krzysztof Szczerbiński
 Michał Głowacki – Mark McGowan
 Mikołaj Klimek – Max Coachrane
 Tomasz Błasiak – Craig
 Janusz Wituch
 Jerzy Dominik
 Andrzej Hausner – Carlos Montero
 Mateusz Narloch – Brent
 Wojciech Szymański – lord Gerard Coldwater
 Mirosław Wieprzewski
 Krystyna Kozanecka – Olivia Redgreif
 Ewa Serwa
 Aleksandra Kowalicka
 Norbert Kaczorowski
Tekst piosenki: Marek Krejzler
Śpiewała: Katarzyna Owczarz
Lektorzy:
 Piotr Bąk (tytuł, tyłówka; odc. 43, 46-52)
 Leszek Zduń (tyłówka; odc. 1-3, 5-28, 30-33)
 Janusz Wituch (tyłówka; odc. 29, 34-42, 44-45)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu
 

Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011